Trummer ist der Familienname folgender Personen:

 August Trummer (* 1946), österreichischer Maler und Graphiker
 Christoph Trummer (* 1978), Schweizer Songwriter, Musiker, Autor und Kulturlobbyist 
 David Trummer (* 1994), österreichischer Mountainbiker
 Elisabeth Trummer (* 1966), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Erich Trummer (* 1967), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Hans Trummer (1947–2007), österreichischer Schriftsteller
 Isabella Trummer (* 1958), österreichische Schriftstellerin
 Joe Trummer (1922–2007), auch Josef Trummer, österreichischer Schauspieler
 Johann Trummer (1940–2019), österreichischer Priester und Medienmanager
 Karl Trummer (1792–1858), deutscher Rechtsanwalt und Schriftsteller
 Klaus Trummer (* 1945), deutscher Kanute
 Klaus Trummer (Jurist) (* 1962), österreichischer Jurist und Verwaltungsbeamter
 Ludwig Trummer (1832–1911), deutscher Geistlicher
 Mali Trummer (1901–1991), deutsche Sopranistin an der Weimarer Staatskapelle
 Maximilian Trummer (* 1995), österreichischer Beachvolleyballspieler
 Michael Trummer (* 1968), deutscher Kanute und Trainer
 Olivia Trummer (* 1985), deutsche Jazzmusikerin

 Peter Trummer (* 1941), österreichischer Theologe
 Rolph Trummer (1890–1954), österreichischer Politiker (VF)
 Sepp Trummer (1921–2020), auch Josef Trummer, österreichischer Kabarettist und Schauspieler
 Silvia Trummer (* 1940), Schweizer Lyrikerin
 Simon Trummer (* 1989), Schweizer Rennfahrer
 Thomas Trummer (* 1978), österreichischer Lichtdesigner
 Thomas D. Trummer (* 1967), österreichischer Kurator und Museumsleiter
 Vincent Trummer (* 2000), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Drummer
 Trümmer (Begriffsklärung)